Halosbaenidae är en familj av kräftdjur. Halosbaenidae ingår i ordningen Thermosbaenacea, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Halosbaenidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Halosbaenidae